Kristeller ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Kristeller (1867–??), deutsche Violinistin
 Friedrich Kristeller (1860–??), deutscher Architekt
 Paul Kristeller (1863–1931), deutscher Kunsthistoriker und Sohn von Samuel Kristeller
 Paul Oskar Kristeller (1905–1999), deutsch-US-amerikanischer Humanismusforscher und Philosophiehistoriker
 Samuel Kristeller (1820–1900), deutscher Gynäkologe und Verbandspolitiker

Siehe auch:
 Kristeller-Handgriff
 Kristellscher Schleimpfropf